Desa Wonokerto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 110,95), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 110,25), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,24, long 110,58), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 110,95), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 109,83), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 111,33), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 110,57), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 109,80), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 112,76), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 113,95), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 112,13), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 112,37), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 113,14), 
 Desa Wonokerto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,84, long 111,58), 

Robotskapade Indonesienförgreningar